lgh – codice ISO 639-3 della lingua laghuu
 LGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leigh Creek (Australia Meridionale), Australia